UMPS () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 480 амінокислот, а молекулярна маса — 52 222.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ліаз, глікозилтрансфераз, декарбоксилаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як біосинтез піримідинів, поліморфізм, ацетиляція, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Декарбоксилази
Глікозилтрансферази